Бакстон има више значења:
 Бакстон (Енглеска)
 Бакстон (Северна Каролина), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Бакстон (Северна Дакота), град у америчкој савезној држави Северна Дакота

Партнерски градови